„Мерцедес-Бенц B-класа“ (Mercedes-Benz B-Klasse) е модел субкомпактни многофункционални автомобили (сегмент M) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в три последователни поколения от 2005 година.

Въведен е като по-голям вариант на първоначалния модел „Мерцедес-Бенц A-класа“ и споделя с него специфичната си двупластова конструкция. Второто поколение се отказва от нея, за да постигне по-ниска себестойност, по-голям обем и по-ниско ниво на пода. Третото поколение е с леко увеличени размери и подобрения главно в интериора и електронното оборудване, което е близко до това на четвъртото поколение на „A-класа“.

Бележки 

Многофункционални автомобили
B-класа